Aarde (elektriciteit) (ground, GND)
 Land (economie)
Grond (aarde) of grondsoort
Grond of reden (filosofie)
Grond (Tolkien), twee voorwerpen in de werken van J.R.R. Tolkien
 Grond (televisieserie), Belgische televisieserie uit 2021